Конституция Украинской Социалистической Советской Республики 1919 () — нормативный акт, закреплявший установление советской формы власти на Украине, первый Основной Закон УССР. Известна только её редакция на русском языке.

История 
Разработанная ВУЦИК и СНК УССР в соответствии с директивами 3-го съезда КП (б) У. Принятая на Третьем Всеукраинском съезде советов 10 марта 1919, а в окончательной редакции — на заседании ВУЦИК 14 марта 1919. В её основу положена Конституция Российской Социалистической Федеративной Советской Республики 1918 года. Состояла из 4-х разделов, содержащих 35 статей. УССР признавалась в ней как организация диктатуры трудящихся и эксплуатируемых масс пролетариата и беднейшего крестьянства над их вековыми угнетателями и эксплуататорами — капиталистами и помещиками. Задачей диктатуры было обеспечение «перехода от буржуазного строя к социализму путём проведения социалистических преобразований и систематического подавления всех контрреволюционных проявлений со стороны имущих классов». Конституция провозглашала отмену частной собственности на все средства производства, в том числе на землю, закрепление власти только за трудящимися массами: только за ними признавались политические права, на них возлагалась вооружённая защита завоеваний революции. Население страны, которое использовало наёмный труд и жило на нетрудовые доходы (в частности, частные торговцы, коммерческие посредники, монахи и служители религиозных культов, бывшие полицейские и жандармы), а также осуждённые, душевнобольные и сумасшедшие лишались политических прав. Конституция заявляла о твёрдой решимости УССР войти в состав единой социалистической советской республики, как только создадутся условия для построения последней, а также о намерении войти в тесный союз с существующими советскими республиками. Власть в республике должны были осуществлять совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. Объявлялась их борьба за победу мировой коммунистической революции.

Конституция определяла организацию государственной власти в центре и на местах, разграничение компетенции между различными её органами. В центральные органы власти были отнесены: Всеукраинский съезд советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, ВУЦИК, РНК. Высшей властью конституция объявляла Всеукраинский съезд Советов, который созывался не реже двух раз в год, а в период между съездами — ВУЦИК. К исключительной компетенции ВУЦИК принадлежало, в частности, формирование РНК, вопрос о границах, внешние отношения, вооружённые силы, определение направлений развития народного хозяйства. Все центральные органы наделялись законодательными правами. В органы советской власти на местах были отнесены совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, губернские, уездные и волостные съезды советов и избранные ими исполнительные комитеты. Сроки и порядок выборов, нормы представительства, внутренней организация этих органов, разграничение компетенции власти между ними, а также с центральными органами устанавливались ВУЦИК.

В Конституцию входил приспособленный к УССР текст Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа, утверждённый 3-м Всероссийским съездом советов 18 января 1918 года. Последний раздел конституции устанавливал герб и флаг УССР. Со временем в Конституцию 1919 года были внесены изменения, наиболее существенные — после образования СССР. С этими изменениями конституция действовала до 15 мая 1929 года (см. Конституция Украинской Социалистической Советской Республики 1929).

См. также 
 Конституции УССР

Примечания

Литература 
 Конституция Украинской Социалистической Советской Республики. К., 1919.
 Таранов А. П. История Конституции Украинской ССР. К., 1957;
 Советское строительство на Украине в годы гражданской войны (ноябрь 1918 — август 1919): Сборник документов и материалов. К., 1962.
 В. М. Бойко. Конституция Украинской Социалистической Советской Республики 1919 Энциклопедия истории Украины. — К.: Наукова думка, 2008. — Т.5 — ISBN 978-966-00-0855-4

Ссылки 
 [leksika.com.ua/17530526/legal/konstitutsiya_usrr_1919 Конституция УССР 1919] // Юридическая энциклопедия : [в 6-ти т.] / Ред. кол. Ю. Шемшученко (отв. Ред.) [И др.] — К. : Украинская энциклопедия им. М. П. Бажана , 2001. — Т. 3: К — М. — 792 с. — ISBN 966-7492-03-6.

Страницы с непроверенными переводами
Украина